Il detentore del titolo era Richard Gasquet ma è stato eliminato al secondo turno.

Rafael Nadal ha sconfitto in finale Gaël Monfils per 6-1, 65-7, 6-2.

Teste di serie 

 Rafael Nadal (campione)
 David Ferrer (secondo turno)
 Andy Murray (secondo turno)
 Tomáš Berdych (primo turno)

  Richard Gasquet (secondo turno)
  Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
  Ernests Gulbis (quarti di finale)
  Fernando Verdasco (secondo turno)

Wildcard 

  Karim Hossam (primo turno)
  Malek Jaziri (primo turno)

  Mousa Shanan Zayed (primo turno)

Qualificati 

 Daniel Evans (primo turno)
 Dustin Brown (quarti di finale)

 Dominic Thiem (primo turno)
 Peter Gojowczyk (semifinale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Qatar ExxonMobil Open 2014
ATP World Tour 2014